Bataille de Draâ El Mizan peut désigner :
 Bataille de Draâ El Mizan, une bataille qui a eu lieu en 1767 ;
 Bataille de Draâ El Mizan, une bataille qui a eu lieu en 1768.